Skupina písmen Tel může mít různé významy:

 Tel., zkratka pro telefonní číslo
 TEL, zkratka pro tetraethylolovo (z anglického tetraethyllead)

Podobné názvy

 Tell, typ blízkovýchodní archeologické lokality, která má tvar vyvýšeniny